Tellería kan som auktorsförkortning betyda:

 María Cristina Tellería
 Maria Teresa Tellería

Robotskapade auktorsförkortningar